Benoît Paire era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steve Johnson hanno battuto in finale Kenny de Schepper 6–1, 6–7(5–7), 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Kenny de Schepper (finale)
  Benjamin Becker (quarti di finale)
  Steve Johnson (Campione)
  Michael Russell (semifinali)

 Horacio Zeballos (primo turno)
 Denis Kudla (quarti di finale)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Guadeloupe 2014